Hörbach ist ein geographischer Name:

Ortschaften:
 Hörbach (Althegnenberg), Kirchdorf der Gemeinde Althegnenberg, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Hörbach (Herborn), Ortsteil der Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Hörbach (Gemeinde Gaspoltshofen), Katastralgemeinde von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hörbach (Gemeinde Vorchdorf), Katastralgemeinde von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Gewässer:
 Hörbach (Görtschitz), rechter Zufluss der Görtschitz, Kärnten
 Hörbach (Herpf), linker Zufluss der Herpf in Helmershausen (Rhönblick), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Hörbach (Seebach), linker Zufluss der Seebach (zur Regnitz) bei Möhrendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern; durchfließt den Hörbachweiher
 Hörbach (Wolfach), rechter Zufluss der Wolfach (Donau) bei Kroißen, Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Horbach
 Hörmann von Hörbach